Keller es un término de origen alemán que en español se utiliza como apellido o topónimo.

Origen y significado 
Keller significa bodega en alemán y fue utilizado como un título profesional. Kellerer o Kellermann, se refiere a un maestro de bodega o camarero, cellario era un funcionario, responsable de los intereses económicos y financieros de un propietario.

Keller (Apellido) 

 Albert von Keller (1844-1920) pintor alemán
 Marcelo keller (1970-2023) EE de Mercedes Benz Argentina
Adolf Keller (1872-1963)  teólogo protestante suizo
 Axel Keller (1977*) portero de fútbol alemán
 Bill Keller (1949) periodista estadounidense y director del The New York Times
 Carlos Keller Rueff (1897-1974) economista, filósofo y político chileno
 Carlos Parteli Keller  (1910-1999) Arzobispo de Montevideo 
Christian Keller (1972) nadador alemán
David H. Keller (1880-1966) escritor estadounidense
Evelyn Fox Keller (1936) física, escritora y feminista estadounidense
Fabienne Keller (1959) política francesa perteneciente al partido de Unión por un Movimiento Popular (UPM)
Franz Keller (1913-1991) psicólogo católico, periodista marxista suizo
Fritz Keller (1913-1985) futbolista francés
Georg Keller (1576-1640) grabador, dibujante y pintor
Gerta Keller (1945)  paleontóloga liechtensteiniana, suiza y estadounidense
Greta Keller (1903-1977) cantante y actriz austriaca
Ginette Keller (1925) compositora francesa
Gottfried Keller (1819-1890)  escritor y poeta suizo
Hannes W. Keller (1939)  físico suizo
Helen Keller (1880-1968)  escritora, oradora y activista política sordociega estadounidense
Jens Keller (1970) exjugador y entrenador de fútbol alemán
Joseph B. Keller (1923-2016) matemático estadounidense
Kasey Keller (1969) futbolista estadounidense
Klete Keller (1982) nadador estadounidense de estilo libre
Markus Keller (1982) deportista suizo
Marthe Keller (1945) actriz de cine y teatro y directora de ópera de origen suizo
Martin Keller (1986)  atleta alemán
Mary Kenneth Keller (1914-1985) religiosa católica pionera informática estadounidense
Rachel Keller (1992) actriz estadounidense
Robert Keller (1854-1939)  fue un botánico, biólogo, pedagogo y político suizo
Ska Keller (1981) política alemana del Partido Verde Europeo
Timothy Keller (1950) pastor, teólogo y apologeta estadounidense
Tina Keller Jenny (1887-1985) médica, psiquiatra y psicoterapeuta junguiana suiza
Tore Keller (1905-1988) futbolista sueco

Keller (Lugares) 

 Keller (Texas), ciudad en el Estado de Texas, Estados Unidos
 Keller (Georgia), ciudad en el Estado de Georgia, Estados Unidos
 Keller (Virginia), Ciudad en el Estado de Virginia, Estados Unidos
 Keller (Washington), Ciudad en el Estado de Washington, Estados Unidos
 Península-Keller, Península de King George Island en el Archipiélago de las Islas Shetland del Sur
 Keller Inlet, Bahía de la Costa Lassiter de Palmerlands, Antártida

Véase también 

 Kellerbier, un tipo de cerveza sin filtrar
Premio Gottfried Keller, más antiguo de todos los galardones literarios que se otorgan en Suiza
Keller Graduate School of Management, Es una universidad de educación superior con fines de lucro